Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas Seguros Bolívar) van 2006 vond plaats van 20 tot en met 26 februari 2006 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting

Enkelspel 
Titelverdedigster Flavia Pennetta (Italië) stond als eerste geplaatst. Ze bereikte de finale, maar slaagde er niet in haar titel te prolongeren. In de eindstrijd werd ze in twee sets verslagen door het zesde reekshoofd Lourdes Domínguez Lino uit Spanje. De Spaanse, die het voorgaande jaar in Bogota de finale had verloren, veroverde hiermee haar eerste WTA-titel.

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Emmanuelle Gagliardi en Tina Pisnik had de laatste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Gagliardi speelde samen met Mariana Díaz Oliva – zij kwamen evenwel niet voorbij de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste koppel Gisela Dulko / Flavia Pennetta won het toernooi. In de finale versloegen zij het tweede reekshoofd Ágnes Szávay en Jasmin Wöhr in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Dulko had daarnaast al vier dubbelspeltitels met andere partners; Pennetta een.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bogota 2006
Bogota